Gertrud von Sachsen ist der Name folgender Personen:

 Gertrud von Sachsen (1030–1113), nacheinander Gräfin von Holland und Flandern
 Gertrud von Sachsen (1115–1143), nacheinander Herzogin von Sachsen und Bayern und Markgräfin von Österreich
Gertrud von Bayern und Sachsen, Herzogin von Schwaben und Königin von Dänemark